La nazionale Under-20 di pallavolo maschile della Polonia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Polonia con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Polonia.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Polonia